Nel 1994 l'Irlanda si reca per la terza volta in tour in Australia, dove viene sconfitta onorevolmente due volte dall'.

Risultati

I test match

Gli altri incontri